Helena (mitologia) — também conhecida como Helena de Troia - personagem mítica em torno da qual desenvolveu-se a Guerra de Troia

História

Realeza 
 Helena Carolina da Baviera — duquesa da Baviera
 Helena de Mecklemburgo-Schwerin — duquesa de Mecklemburgo-Schwerin e de Orleães
 Helena de Mecklemburgo-Strelitz — duquesa de Mecklemburgo-Strelitz
 Helena Pavlovna (Carlota de Württemberg) — grã-duquesa da Rússia
 Helena Pavlovna da Rússia — grã-duquesa da Rússia
 Helena do Reino Unido — princesa, filha da rainha Vitória do Reino Unido
 Helena Tarcaniotissa — aristocrata bizantina
 Helena Vitória de Schleswig-Holstein — princesa de Schleswig-Holstein

Imperatrizes romanas ou bizantinas 
 Helena de Constantinopla — santa cristã, esposa do imperador romano Constâncio Cloro e mãe de Constantino, o Grande
 Helena  (esposa de Juliano) — esposa do imperador romano do oriente Juliano, o Apóstata
 Helena Lecapena — esposa do imperador bizantino Constantino VII Porfirogênito
 Helena de Bizâncio — esposa do imperador bizantino Constantino VIII
 Helena Cantacuzena — esposa do imperador bizantino João V Paleólogo
 Helena Dragasa — esposa do imperador bizantino Manuel II Paleólogo
 Helena Cantacuzena (imperatriz de Trebizonda) († 1463) — esposa do imperador David de Trebizonda e última imperatriz de Trebizonda

Geografia 
 Helena (Alabama)
 Helena (Arkansas)
 Helena (Geórgia)
 Helena (Mississippi)
 Helena (Montana)
 Helena (Ohio)
 Helena (Oklahoma)
 Helena Valley Northeast
 Helena Valley Northwest
 Helena Valley Southeast
 Helena Valley West Central
 Helena West Side

Outros 
 Helena (livro) — livro de Machado de Assis
 Helena (mangá) — mangá baseado na obra de Machado de Assis
 Helena (1952) — telenovela de 1952, da TV Paulista
 Helena (1975) — telenovela de 1975, da TV Globo
 Helena (1987) — telenovela de 1987, da TV Manchete
 Helena (canção de Misfits)
 Helena (canção de My Chemical Romance)
 101 Helena — asteroide
Helena- Protagonistas das telenovelas do Manoel Carlos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos